Traffico – nei trasporti, movimento di veicoli su una rete di trasporto
Traffico – in economia, sinonimo di attività commerciali, spesso con connotazione illegale
Traffico – nelle telecomunicazioni, quantità di dati trasmessa da una rete o un apparato